Пяденица Миддендорфа () — бабочка из семейства пядениц. Видовое название дано в честь русского путешественника и естествоиспытателя Александра Миддендорфа.

Распространение 
Ареал в России: Северо-Восток Европейской части, Алтай, Предбайкалье, Камчатка, Приморский и Хабаровский края, Якутия.

Биология 
Бабочки летают при слабоминусовой или небольшой положительной температуре, над снегом, либо в непосредственной близости от него. В коллекциях исключительно редки.

Подвиды 
Выделяют 2 подвида:

Примечания 

Пяденицы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1858 году
Миддендорф, Александр